О́тто () — чоловіче ім'я давньоверхньонімецького походження, означає — власник, спадкоємець, багатий. Поширене в Німеччині, Швейцарії, Нідерландах та Австрії. Існують також похідні імена від Отто — Оттфрід, Оттокар. Також прізвище, похідне від імені, і топонім.

Ім'я 

 Отто ІІІ Віттельсбах ( 1261—1312) — герцог Нижньої Баварії, король Угорщини у 1305—1307 роках як Бела V.
 Отто Аросемена (; 1925—1984) — еквадорський політик, президент країни з листопада 1966 до кінця серпня 1968 року.
 Отто Бамбергський (; бл.1060-1139) — єпископ Бамбергу після 1102 року, канцлер імператора Священної Римської імперії Генріха IV.
 Отто Бауер (; 1882—1938) — лідер австрійської соціал-демократії та 2-го Інтернаціоналу, ідеолог австромарксизму, запеклий ворог СРСР.
 Отто Баум (; 1911—1998) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, оберфюрер військ СС (1944).
 Отто фон Белов (; 1857—1944) — німецький воєначальник Прусської армії, генерал піхоти Німецької імперської армії.
 Отто фон Бісмарк (; 1815—1898) — німецький державний і політичний діяч.
 Отто Брам (; 1856—1912) — німецький театральний режисер.
 Отто Вагнер (; 1841—1918) — австрійський архітектор, майстер стилю модерн.
 Отто Вайдінгер (; 1914—1990) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, оберштурмбанфюрер військ СС (1944).
 Отто Валлах (; 1847—1931) — німецький хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1910).
 Отто Варбург (; 1859—1938) — німецький ботанік єврейського походження, професор тропічного сільського господарства і сіоніст.
 Отто Вейнінгер (; 1880—1903) — австрійський філософ.
 Отто Велер (; 1894—1987) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал піхоти (1943) Вермахту.
 Отто Велс (; 1873—1939) — політичний діяч Веймарської республіки, соціал-демократ.
 Отто Вехтер (; 1901—1949) — австрійський юрист, діяч НСДАП і СС, з травня 1944 групенфюрер СС і генерал-лейтенант поліції, другий губернатор Дистрикту Галичина.
 Отто фон Габсбург (; 1912—2011) — Ерцгерцог, син Карла І і Зіти Бурбон-Пармської, з 1922 — голова дому Габсбургів.
 Отто Ган (; 1879—1968) — німецький хімік, вчений-новатор в області радіохімії.
 Отто Гекман (; 1901—1983) — німецький астроном, член Геттінгенської АН.
 Отто Генріх Варбург (; 1883—1970) — німецький біохімік, доктор і фізіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1931).
 Отто Гіцфельд (; 1898—1990) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.
 Отто Готше (; 1904—1985) — німецький письменник і партійний діяч.
 Отто фон Ґеріке (; 1602—1686) — німецький винахідник, фізик, інженер і філософ.
 Отто Дікс (; 1891—1969) — німецький художник та графік.
 Отто Ендер (; 1875—1960) — австрійський політичний діяч, Федеральний канцлер Австрії (1930—1931).
 Отто Еутен (; 1886—?) — норвезький гімнаст, срібний призер літніх Олімпійських ігор (1908).
 Отто Йоахім Мольтке (; 1770—1853) — міністр у справах держави Данії (1824—1842).
 Отто Зандер (; 1941—2013) — німецький актор.
 Отто Кайзер (; 1901—1977) — австрійський фігурист, олімпійський медаліст (1928).
 Отто Каріус (; 1922—2015) — німецький танкіст-ас Другої Світової Війни.
 Отто Карл Берг (; 1815—1866) — німецький ботанік та фармаколог.
 Отто фон Керпен (; ?-1208) — другий великий магістр Тевтонського ордену в 1200—1208 роках.
 Отто Кіттель (; 1917—1945) — німецький військовий льотчик-ас за часів Третього Рейху, обер-лейтенант (1944) Люфтваффе.
 Отто Клемперер (; 1885—1973) — німецький диригент і композитор.
 Отто Кляйншмідт (; 1870—1954) — відомий німецький євангелістський теолог, біолог-орнітолог, і креаціоніст.
 Отто Кречмер (; 1912—1998) — німецький офіцер-підводник часів Другої світової війни.
 Отто фон Кнобельсдорф (; 1886—1966) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал танкових військ (1942) Вермахту.
 Отто Клаувель (; 1851—1917) — німецький композитор і музикознавець.
 Отто Кумм (; 1909—2004) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, бригадефюрер військ СС (1944).
 Отто Леві (; (1873—1961) — австрійсько-німецько-американський фармаколог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1936).
 Отто Леодольтер (; 1936) — австрійський стрибун з трампліна, олімпійський медаліст (1960).
 Отто Лібе (; 1860—1929) — данський політик, глава уряду країни наприкінці березня — початку квітня 1920 року.
 Отто Лілієнталь (; 1848—1896) — німецький інженер, один з піонерів авіації.
 Отто Ліндблад (; 1809—1864) — шведський композитор, хоровий диригент та скрипаль.
 Отто Премінґер (; 1905—1986) — австро-американський режисер, актор і продюсер.
 Отто Людвігович Струве (1897—1963) — українсько-американський астроном, один з найвідоміших астрофізиків ХХ століття, історик астрономії, педагог.
 Отто Манн (; 1960) — один з вигаданих персонажів мультсеріалу Сімпсони.
 Отто Марсеус ван Скрик (; 1619—1678) — голландський художник 17 століття.
 Отто Мартін Нікодим (; 1887—1974) — польський математик, відомий популяризатор математики
 Отто Меєргоф (; 1884—1951) — німецький біохімік і лікар.
 Отто фон Мюнхгаузен (; 1716—1774) — німецький ботанік, натураліст, письменник.
 Отто Ніколаї (; 1810—1849) — німецький композитор і диригент.
 Отто Ойген Шульц (; 1874—1936) — німецький ботанік.
 Отто Пааянен (; 1992) — фінський хокеїст, центральний нападник.
 Отто Пауль Герман Дільс (; 1876—1954) — німецький хімік-органік.
 Отто Рехагель (; 1938) — німецький футболіст та тренер.
 Отто Перес Моліна (; 1950) — гватемальський військовий і політичний діяч, президент держави з 14 січня 2012 року.
 Отто Ран (; 1904—1939) — німецький письменник, історик-медієвіст, археолог, арманіст, оберштурмфюрер СС.
 Отто Раухала (; 1995) — фінський хокеїст, центральний нападник.
 Отто Роберт Фріш (; 1904—1979) — австрійський і британський фізик-ядерник, учасник «Манхеттенського проекту».
 Отто Сіндінг (; 1842—1909) — норвезький художник.
 Отто Скорцені (; 1908—1975) — оберштурмбанфюрер СС, що прославився за часи Другої світової війни своїми успішними спецопераціями.
 Отто Франц Австрійський (; 1865—1906) — австрійський ерцгерцог з династії Габсбургів.
 Отто Фрідріх Мюллер (; 1730—1784) — данський натураліст, зоолог, ентомолог і ботанік.
 Отто Ходецький (; *?—1534) — польський шляхтич, державний діяч Королівства Ягеллонів.
 Отто Шнівінд (; 1887—1964) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, начальник Генерального штабу Крігсмаріне, генерал-адмірал Крігсмаріне (1944).
 Отто Шпонгеймер (; 1886—1961) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал піхоти (1943) Вермахту.
 Отто Штрандман (; 1875—1941 — естонський державний і політичний діяч, глава уряду країни 1919 року.
 Отто Штерн (; 1888—1969) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1943).
 Отто Штрассер (; 1897—1974) — політичний та державий діяч Німеччини, один з лідерів лівого крила НСДАП.
 Отто Шультце (; 1884—1966) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-адмірал Крігсмаріне (1942).
 Отто Юлійович Шмідт (1891—1956) — математик, астроном, геофізик, дослідник Арктики, дійсний член АН УРСР (з 1934) й АН СРСР (з 1935).

Прізвище 

 Андреас Отто (1963) — німецький боксер, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи.
 Б'єрн Отто (;  1977) — німецький легкоатлет, олімпійський медаліст (2012).
 Вальтер Отто (; 1917—2003) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Гейні Отто (;  1954) — нідерландський футболіст, півзахисник.
 Герман Отто (; 1914—1943) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Джоел Отто (;  1961) — американський хокеїст, центральний нападник.
 Джон Отто (;  1977) — американський барабанщик, засновник гурту Limp Bizkit.
 Джонатан Кастро Отто (;  1994) — іспанський фу тболіст, захисник.
 Крістін Отто (;  1966) — німецька плавчиня, шестиразова олімпійська чемпіонка (1988).
 Крістоф Фрідріх Отто (; 1783—1856) — німецький садівник та ботанік.
 Ніколаус Отто (; 1832—1891) — німецький інженер та підприємець, винахідник-самоучка, винайшов двигун внутрішнього згоряння.
 Пауль Отто (; 1881—1961) — німецький офіцер, генерал піхоти вермахту.
 Рудольф Отто (; 1869—1937) — німецький теолог.
 Фрай Отто (; 1925—2015) — німецький архітектор.
 Фредеріка Отто (;  1982) — німецька кліматологиня, фахівчиня з екстремальних погодних явищ.

Топонім

Отто — місто, штат Нью-Йорк
 Отто Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсільванія

Інше 
 2962 Отто (2962 Otto) — астероїд головного поясу, відкритий 28 грудня 1940 року.
 Ураган Отто — ураган, що пройшов країнами Центральної Америки у кінці листопада 2016 року.

Див. також 
 Отт

Чоловічі імена
Німецькі імена
Німецькі прізвища